Comitatul Phillips sau Phillips County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Phillips County, Arkansas 
 Phillips County, Colorado 
 Phillips County, Kansas 
 Phillips County, Montana